La Temporada 1923 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la vigésimo tercera temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la vigésima con Serie Mundial. Los New York Yankees derrotaron a los New York Giants por 4-2 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1923

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1923
Estados Unidos en 1923
Deporte en 1923